Гран-при ЮАР  года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1967 года. Автогонки прошли 2 января 1967 года на трассе Кьялами.

Это Гран-при Формулы-1 стало первым из проведенных на трассе в Кьялами рядом с Йоханнесбургом. В составах команд произошли некоторые изменения: Джон Сёртис перешёл в команду Honda, Майк Спенс подписал контракт с BRM, в то время как Педро Родригес проводил свой первый и единственный сезон за команду Cooper. Денни Халм шёл впереди Джека Брэбема с первого круга гонки, но вскоре австралийца развернуло и второе место перешло к Сёртису. На 21-м круге Брэбем смог вернуть второе место. Местный гонщик Джон Лав тем временем ехал очень успешно, поднявшись уже на третье место. На 41-м круге сошёл Брэбем, а вслед за ним на 44-м круге сошёл и Герни. На 59-м круге Халма совершил пит-стоп, чтобы долить тормозной жидкости, в результате чего лидирование в гонке сенсационно перешло к Лаву. До победы родезийцу не хватило всего семи кругов - кончилось топливо и пришлось ехать в боксы. Первым финишировал Родригес на Cooper, Лав финишировал вторым, Сёртис третьим.

Гонка 

|}

 Последняя в истории победа команды Cooper

Ссылки 
 
 
 
 Гран-при ЮАР 1967 года на сайте Formula1.com

Гран-при ЮАР
1960-е годы в ЮАР
События 2 января
Январь 1967 года